Franz-Joseph-Kaserne steht für:
 Franz-Joseph-Kaserne Lienz
 Franz-Josephs-Kaserne Wien
 Franz-Josephs-Kaserne Salzburg